Ел Потрерон има више значења:

 Ел Потрерон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потрерон (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потрерон (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потрерон (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потрерон (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику